Клуки може бити:

 Клуки (Кутна Хора), насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република
 Клуки (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република
 Клуки (Писек), насељено мјесто у округу Писек, Јужночешки крај, Чешка Република